Orsans (Aude)
Orsans (Doubs)